— японский самурайский род из провинции Харима периода Муромати.

Краткие сведения 
Род Акамацу происходил от рода Мураками Гэндзи, который был потомком императора Мураками. В конце XIII века один из предков рода, Норикаге, стал земским председателем дзито в имении Саё в провинции Харима. Его назначение стало отправной точкой возникновения Акамацу.

Первоначальным родовым именем харимских самураев было , однако впоследствии представители боковой ветви этого рода получили в уезде Ако во владение посёлок Акамацу («Красная сосна»), от которого получили своё новое прозвище.

Укрепление рода приходится на середину XIV века во время председательства Акамацу Норимуры, который стал военным губернатором сюго провинции Хариму на фоне нестихающих войн между сёгунами и императорами. Усилив политическое влияние Акамацу в самурайском правительстве в Киото, он добился назначения своего старшего сына Норисукэ на пост военного губернатора провинции Сэтцу, а среднего, Саданори — на должность военного губернатора провинции Мимасака. Третий младший сын, Норисукэ, унаследовал председательство в роду Акамацу и получил должности военного губернатора провинций Харима и Бидзэн.

Сын Норисукэ, Ёсинори смог удерживать в своих руках две предыдущие отцовых должности и одну дядину, став губернатором Харимы, Бидзэна и Мимасаки. Впоследствии, сёгун назначил его начальником столичного самурай-докоро, превратив род Акамацу на один из четырёх наиболее влиятельных родов средневековой Японии вместе с родами Ямана, Иссики и Кёгоку. Однако владычество Акамацу закончилось в 1441 году с антиправительственных мятежом Мицусукэ, сына Ёсинори.

Восстановление былой славы Акамацу было осуществлено Масанори, внуком Ёсимасы, младшего брата покойного мятежника. В 1443 году Масанори смог отбить священную яшму, одну из трёх императорских реликвий, которая была захвачена войнами бывшей южной династии. За этот подвиг он был назначен на пост военного губернатора половины провинции Кага. Во время смуты лет Онин, Масанори выступил на стороне рода Хосокава, за что в 1488 году получил назад родственные должности губернатора Харимы, Бидзэна и Мимасаки.

Следующий глава Акамацу, приёмный сын покойного Масанори, Ёсимура вмешался во внутреннюю войну в роде Хосокава, поддержав фракцию Сумимото и был убит за это членом оппозиционной фракции Такакуни. После этого главы рода Акамацу потеряли реальную власть в провинциях и превратились в номинальных губернаторов. Бывшие вассалы, такие как род Бэссё, получили независимость, а земли Акамацу начали атаковать соседи.

Потомок убитого Ёсимуры, праправнук Норифуса встал на сторону Тоётоми Хидэёси в войне родов Ода и Мори. В 1583 Акамацу признал себя вассалы Хидэёси и получил от него небольшие земли доходом в 10 000 коку. Однако в 1600 году во время битвы при Секигахара новый глава рода, Норихиде, выступил на стороне западной коалиции, которая проиграла бой, и потерял все свои имения. Главная линия Акамацу перестала существовать.

Лидер боковой ветви Акамацу, Саимура Хирохидэ, обладатель замка Тацуно в провинции Харима, оставил политику и стал заниматься науками. Другие ветви рода были союзниками западной коалиции, а потому погибли. Некоторые из Акамацу поступили на службу сёгуната в Эдо. Так, Удзимицу, дальний потомок Норисукэ, стал гвардейцем хатамото дома Токугава.

Из всех боковых ветвей Акамацу свою целостность в период Эдо смог сохранить лишь род Сэтцу-Иарима.

Родословная 
Главы рода выделены жёлтым цветом.

Роды, главы которых являются выходцами из рода Акамацу:

Литература 
 『新編　日本史辞典』 (Новое издание. Словарь истории Японии)　京大日本史辞典編纂会、東京創元社、1994. — P.5-6.

Ссылки 
 Общая информация о роде Акамацу  

 
Самурайские роды